Haploskupina A může znamenat:

 Haploskupina A (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
 Haploskupina A (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA